Австрийская Футбольная Бундеслига сезона 2009/10 — 98 сезон австрийского футбольного чемпионата. Сезон стартовал 18 июля 2009 года. Последние матчи прошли 13 мая 2010. Чемпионом Австрии в 6 раз стал «Ред Булл».

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Победителем Первой лиги стал ФК «Магна» Винер-Нойштадт.
Он занял место выбывшего в прошлом сезоне ФК «Альтах».

Участники

Турнирная таблица 

1 Обладатель кубка Австрии 2009—2010 «Штурм» квалифицировался в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы.

Результаты 
Команды играют друг с другом четыре круга. Сезон делится на две половины, в каждой из которых команды играют стандартную двухкруговую схему (игра дома и на выезде с каждым соперником).

Первая половина сезона

Вторая половина сезона 

Источник: www.bundesliga.at

1 В первой половине сезона «Магна» и «Ред Булл» играли два раза на поле «Магны».

Бомбардиры

Ссылки 
 Сайт Бундеслиги
 Сайт Австрийского Футбольного Союза
 Чемпионат Австрии на soccerway.com

Футбол в Европе в 2009 году
Футбол в Европе в 2010 году
2009/2010
Спорт в Австрии в 2009 году
Спорт в Австрии в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010